Catedral de la Resurrección puede referirse a:

 Catedral de la Resurrección y San Corbiniano (Évry), catedral católica en la ciudad de Évry, Francia
 Catedral de la Resurrección y Santo Tomás (Zamość), catedral de Zamość, Polonia
 Catedral de la Santa Resurrección, catedral de la Iglesia Ortodoxa de Japón, en Chiyoda, Tokio
 Iglesia catedral de la Resurrección, catedral anglicana de Lahore, Pakistán